Wencheng (Zhejiang), een arrondissement in Zhejiang, Volksrepubliek China
Wencheng (prinses), een prinses die trouwde met een Tibetaanse koning